Eric Sturgess
 (James) "Jim" (Anthony) Sturgess (* 1981, London)

Pagine correlate 
 Sturges
 Sturgis
 Sturge